Thomas é um personagem fictício criado pelo autor James Dashner e protagonista da série de livros Maze Runner e das respectivas adaptações para o cinema pela 20th Century Fox. Nos livros e filmes Thomas é um adolescente que acorda, desmemoriado, num lugar estranho chamado Clareira, onde tudo é cercado por muros, o labirinto. Nas adaptações para o cinema, Thomas, é interpretado pelo ator americano Dylan O'Brien em Maze Runner: Correr ou Morrer (2014), Maze Runner: Prova de Fogo (2015) e Maze Runner: A Cura Mortal (2018).

Protagonistas